«Cutler» puede referirse a:

Divisiones administrativas

en Estados Unidos 
 Cutler (California)
 Cutler (Illinois)
 Cutler (Indiana)
 Cutler (Maine)
 Cutler (Wisconsin)

Apellido 
 Cutler, apellido:

Personajes 
 Jay Cutler, .